Atomic (en anglais, atomique) est le nom de:

Musique

 Atomic, chanson de 1980 du groupe américain Blondie ;
 , album de 2001 du groupe américain Lit ;
 , album de 2016 du groupe britannique Mogwai ;
 , jazz band norvégien et suédois formé en 1999.

Autres

 Atomic Austria GmbH, fabricant autrichien d'articles de sport alpin, fondé en 1955.